Castle of Saint John of Águilas är ett slott i Spanien.   Det ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Castle of Saint John of Águilas ligger  meter över havet.

Terrängen runt Castle of Saint John of Águilas är kuperad norrut, men åt sydväst är den platt. Havet är nära Castle of Saint John of Águilas åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Castle of Saint John of Águilas.  Närmaste större samhälle är Águilas,  km nordväst om Castle of Saint John of Águilas. 

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i regionen Murcia